Викто́рия Дауёти́те-Пакяре́не (, род. 1 октября 1945, дер. Кейнишкес Тельшяйского района) — литовский литературовед.

Биография 
Окончила Вильнюсский университет, в котором и работала с 1971 года (по другим сведениям с 1972 года) до 2012 года, в 1983—1985 годах заведующая кафедрой литовской литератруры. Член Союза писателей Литвы с 1975 года. Хабилитированный доктор наук, профессор Вильнюсского университета; член-эксперт, член-корреспондент (2007—2011), с 2011 года действительный член Академии наук Литвы. 

Член Фонда русско-литовского сотрудничества имени Юргиса Балтрушайтиса

Деятельность 
Автор множества учебников для школ и высших учебных заведений, монографий по теории литературы, литовской поэзии, по биографиям и творчеству Юргиса Балтрушайтиса, Саломеи Нерис, Янины Дягутите, Юстинаса Марцинкявичюса, Сигитаса Гяды, Оне Балюконе, Софии Чюрлёнене-Кимантайте, Юдиты Вайчюнайте,  женской литературе. Составитель и автор вступительных статей антологии литовских стихотворений в прозе (1987), избранных произведений, писем, эссе Винцаса Миколайтиса-Путинаса (1982), Мотеюса Густайтиса (1984), Саломеи Нерис (1994; 1999), бесед с Марцелиюсом Мартинайтисом (1998) и других изданий.

Издала ряд книг собственных эссе. Под пседонимом  издала сборник стихотворных текстов  (2014), а также сборники стихотворных текстов на жемайтийском диалекте  (, 2010),  (, 2012),  (, (2015),  (, 2016).

Награды и звания 
Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (1993), премии «Согласие» (, 1996), национальной премии прогресса Литвы (2009), Ятвяжской премии (2010), премии науки Литвы (2013).

Награждена офицерским крестом ордена Великого князя литовского Гядиминаса (2002).

Книги 

 Jurgis Baltrušaitis: (monografija). Vilnius, 1974.
 Lyrikos teorijos pradmenys (mokymo priemonė aukštosioms mokykloms). 1984.
 Lietuvių filosofinė lyrika. Vilnius, 1977.
 Kas tu esi, eilėrašti? Vilnius: Vaga, 1980.
 Юргис Балтрушайтис: монографический очерк. Вильнюс: Vaga, 1983.
 Janina Degutytė (monografinė apybraiža). Vilnius: Vaga, 1984.
 Lyrikos būtis. Vilnius: Vaga, 1987.
 Lietuvių eilėraštis proza. 1987.
 Vinco Mykolaičio-Putino lyrika. Vilnius, 1988.
 Tautos žodžio lemtys. XIX amžius. Vilnius, 1990.
 Moteriškosios literatūros epistema. 1991.
 Moters dalis ir dalia. Vilnius, 1992.
 Su Jurgiu Baltrušaičiu. Vilnius: Regnum, 1994.
 Salomėjos Nėries ruduo. 1995.
 Lyrika mokykloje. 1995.
 Janina Degutytė. Atsakymai. 1996.
 Kalbos kalbėjimas. Vilnius: Regnum, 1997.
 Šatrijos Raganos pasaulyje: gyvenimo ir kūrinių skaitymai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
 Trys sakiniai. Kaunas: Šviesa, 1997.
 Tekstas ir kūrinys. Vilnius: Kultūra, 1998.
 Prilenktas prie savo gyvenimo. 1998.
 Salomėja Nėris: gyvenimo ir kūrybos skaitymai. Kaunas: Šviesa, 1999 (Gyvenimas ir kūryba; 43)
 Kultūros šalys ir nuošalės. Vilnius, 2000.
 Literatūros filosofija. Vilnius, 2001.
 Parašyta moterų. Vilnius, 2001.
 Sakiniai: esė. Vilnius: Tyto alba, 2002.
 Literatūros fenomenologija. Problematikos kontūrai. 2003.
 Raštai ir paraštės. Apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą. 2003.
 Salomėja Nėris: fragmento poetika. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
 Mažoji lyrikos teorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
 Perrašai: eiliuoti tekstai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
 Žmogus ir jo kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską: asmenybės fenomenologija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
 Šokėja virš liepto per prarają: Onės Baliukonės kūryba. Vilnius: LDM, 2008. 260 p.: iliustr. ISBN 978-9986-669-73-9.
 Gyvenimas prie turgaus: monografija apie Joną Strielkūną. Vilnius: LRS leidykla, 2008. 334 p.: iliustr. ISBN 978-9986-39-550-8.
 Vieninteliam miestui. Juditos Vaičiūnaitės Vilnius. Vilnius: LDM, 2009. 120 p.: iliustr. ISBN 978-9986-669-86-9.
 Kalba ir jos menas: filologiniai tyrimai ir patyrimai. – Vilnius: LLTI, 2009. 430 p. ISBN 978-609-425-010-1.
 Tragiškasis meilės laukas: apie Sigitą Gedą. Vilnius: LRS leidykla, 2010. 437 p.: iliustr. ISBN 978-9986-39-640-6.
 Justinas Marcinkevičius, Salomėja Nėris, Alfonsas Nyka-Niliūnas: mintys, pastabos, fragmentai. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016. 186 p. ISBN 978-609-8061-43-7.
 Sofija: apie rašytoją, literatūros istorikę ir kritikę, visuomenės veikėją, pedagogę S. Čiurlionienę-Kymantaitę. Vinius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. 342 p. ISBN 978-609-425-157-3.

Примечания

Ссылки 
 
 Дауётите-Пакярене Виктория
 Viktorija Daujotytė-Pakerienė

Выпускники Вильнюсского университета
Литературоведы Литвы
Преподаватели Вильнюсского университета
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Члены Союза писателей Литвы